Tooze peut faire référence à :

Patronymes 
 Adam Tooze (né en 1967), historien britannique.
 Zena Tooze (née en 1955), biologiste et écologiste canadienne.

 Sharon Tooze, biologiste moléculaire britannique	
  (né en 1938), biologiste britannique	
  (1887–1956), juge américain